Schnarrenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Schnarrenberger (1875–1964), deutscher Geologe
 Ernst Schnarrenberger (1893–1966), deutscher Offizier, zuletzt Generalmajor
 Melitta Schnarrenberger (1909–1996), deutsche Malerin und Kommunalpolitikerin
 Otto Schnarrenberger (1928–2022), deutscher Ringer
 Wilhelm Schnarrenberger (1892–1966), deutscher Maler
 Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (* 1951), deutsche Politikerin (FDP); Bundesministerin der Justiz 1992–1996, 2009–13